Savu ist der Familienname folgender Personen:

 Alin Savu (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Ilie Savu (1920–2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ionuț Savu (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Marian Savu (* 1972), rumänischer Fußballspieler
 Mihai Savu (1894–1968), rumänischer Fechter

Siehe auch
 Sawu (Begriffsklärung)